Щугор — топонім в Росії.

Річки 
 Щугор — один з варіантів назви річки Щугер (притока Печори).
 Щугор — річка в Пермському краї, притока Вішери.
 Середній Щугор — притока Щугора.
 Малий Щугор — річка в Пермському краї, права притока Вішери.
 Сирий Щугор — притока Малого Щугора.
 Великий Щугор — річка в Пермському краї, ліва притока Вішери.
 Щугор — річка в республіці Комі, притока Вимі.
 Щугор — річка в Пермському краї і республіці Комі, притока Вішерки.
 Щугор (притока Печори)